Hugo Droguett est un footballeur chilien, né le  à Santiago au Chili. 

Il mesure 1,70 m. Hugo Droguett évolue depuis 2011 au Cruz Azul, où il occupe le poste de milieu de terrain.

Biographie 
Il a signé pour Cruz Azul le  pour 3 millions de dollars pour jouer le Tournoi de Clôture 2011 dans la Primera División.

Carrière

Palmarès 
Vierge

Références

Liens externes 
 

Naissance à Santiago
Naissance en septembre 1982
Footballeur international chilien
Joueur de l'Universidad de Chile
Joueur de l'Universidad Católica
Joueur de l'Universidad de Concepción
Joueur du Club de Deportes Cobreloa
Joueur du Club Deportivo O'Higgins
Joueur du Deportes Antofagasta
Joueur du Deportes Temuco
Joueur de l'Atlético Morelia
Joueur du Cruz Azul FC
Joueur du Tecos FC
Joueur du Jeonbuk Hyundai Motors
Joueur du Jeju United FC